Isaurus är ett släkte av koralldjur. Isaurus ingår i familjen Zoanthidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Koralldjur
Isaurus